Codex Petropolitanus es en latín para Saint Petersburg Codex (Códice de San Petersburgo) y podría referirse a uno de los siguientes manuscritos preservados en la Biblioteca Nacional Rusa, San Petersburgo:

 Códice Petropolitano Purpureo N (022), Manuscrito del Nuevo Testamento del siglo VI, escrito en unciales (mayúscula), escrito con tinta plateada en pergamino púrpura y preservado en la Biblioteca Nacional Rusa. Otras hojas se guardan en la Biblioteca Británica en Londres, el Museo bizantino en Tesalónica, el Vaticano, Lerma/Alejandría en Italia, Patmos, y la Biblioteca y Museo Morgan en Nueva York. 

 Códice Petropolitano Π (041), Manuscrito del Nuevo Testamento del siglo IX, escrito en escritura uncial (mayúscula) en pergamino y preservado en la Biblioteca Nacional Rusa.

 Un manuscrito del Antiguo Testamento B19A, que también es llamado Códice Leningradense 

 Un manuscrito de Tertuliano, Apologético del siglo VIII–IX en ocasiones es referido como un Códice Petropolitano Latino Q.v.I.40. Está en 61 folios de pergamino, originarios de la Abadía de Corbie. 

Manuscritos
Colección de la Biblioteca Nacional de Rusia